Courcy (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Courcy (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Courcy (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny